Иван Веселов: Веселов, Иван Иванович (1882 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Веселов, Иван Шуматович (1923 — ?) — советский партийно-административный руководитель, журналист, военный деятель.